

Persone
 Gisla del Friuli (876-913) – nobile italiana del X secolo
 Gisla (?–992?) – figlia del conte palatino Olderico, capostipite dei Conti di Sabbioneta
 Gisla di Paoluccio (X secolo) – fondatrice, assieme al figlio Rambaldo III di Collalto, dell'Abbazia di Sant'Eustachio
 Gisla (XI secolo) – moglie di Ecelo I da Romano
 Gisla (?–1105) – figlia del conte Bosone II

Altro
 Gísla saga – saga islandese